Џерико има више значења:
 Џерико (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Џерико (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Џерико (Вермонт), град је у америчкој савезној држави Вермонт
 Џерико (ТВ серија)